Vila São João pode se referir a:

 Vila São João (Barão Geraldo)
 Vila São João (Vilar dos Teles)
 Vila São João (Sertãozinho)

Desambiguação